Tast kan avse:

 Tast, Nedervetil – en by i Nedervetil, Finland
 Tastatur – de stora pedaltangenterna hos en orgel, se pedalklaviatur
 Tast (efternamn) – ett efternamn